A 2015-ös Formula Renault 2.0 Európa-kupa a bajnokság 25. idénye volt. A szezon április 25-én indult az Ciudad del Motor de Aragón versenypályán és október 18-án ért véget a Circuito de Jerez aszfaltcsíkján. A címvédő Nyck de Vries volt, aki a Formula Renault 3.5-bajnokságban folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét. Az egyéni bajnoki címet Jack Aitken szerezte meg, míg a csapatoknál a Josef Kaufmann Racing győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők 
Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Csapatok 
Egy csapat számára legfeljebb 2 versenyző szerezhetett pontokat. Egy csapatnak a szezon összes versenyén részt kellett vennie ahhoz, hogy az elért eredményt az idény végén értékeljék.

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport hivatalos weboldala 

Európakupa